Siljan kan syfta på:

 Siljan – Sveriges sjätte största insjö
 S/S Siljan (1868) – ett svenskt veteranfartyg
 S/S Siljan (1920) – ett svenskt lastfartyg
 Siljans kommun – norsk kommun i Telemark
 Siljan, Norge – centralorten i Siljans kommun
 7770 Siljan – en asteroid